Горная система — горы (или их крупная часть), объединённые территориально, имеющие общую причину происхождения и обладающие морфологическим единством. Горная система состоит из совокупности горных хребтов, горных массивов, нагорий, межгорных впадин и долин. Отдельные крупные составляющие рельефа горной системы (хребты, впадины), представляют собой проявление единого механизма горообразования и связаны между собой.

Понятие «Горная система» нередко совпадает с понятием «горная страна», но может быть её частью или объединять в себе несколько горных стран. Горный пояс представляет собой несколько горных систем, вытянутых в единую полосу. В пределах горной системы, как правило, преобладает какой-то один тип гор — складчатых, глыбовых, вулканических и других. Как правило, горная система привязана к определённым тектоническим элементам земной коры: молодым складчатым областям, где горные породы подвергаются сжатию и сминаются в складки; рифтовым зонам, где происходит растяжение коры; активизированным платформам, где происходит раздробление древних горных пород на блоки и их поднятие и другим. Самая протяжённая наземная горная система Анды в Южной Америке 9000 км, морская горная система Северный Атлантический хребет 8200 км

Основные горные системы Земли 

 Горный Алтай
 Монгольский Алтай
 Альпы
 Анды (Андийские Кордильеры)
 Аппалачи
 Атлас
 Гималаи
 Большие Гималаи
 Восточные Гималаи
 Гиндукуш
 Гиссаро-Алай
 Большой Кавказ
 Малый Кавказ
 Каракорум
 Карпаты
 Кордильеры
 Крымские Горы
 Куньлунь
 Памир
 Пиренеи
 Саяны
 Тянь-Шань
 Урал

См. также 
 Горный массив
 Горная страна
 Нагорье

Примечания

Ссылки 
 Горная система озера Байкал